Шлей (нем. Schley) — многозначный термин.

 Шлей — узкая и длинная фиордообразная бухта Балтийского моря на севере Германии.
 Шлей — округ штата Джорджия, США.

 Шлей, Лудольф Готтфрид (1798—1859) — немецкий поэт и переводчик.

Примечания